Het WTA-tennistoernooi van Lexington (officieel Top Seed Open) van 2020 vond plaats van 10 tot en met 16 augustus 2020 in de omgeving van de Amerikaanse stad Lexington. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Top Seed Tennis Club in Nicholasville, enkele kilometers ten zuiden van Lexington.

De Zwitserse Jil Teichmann bereikte zowel in het enkel- als in het dubbelspel de eindstrijd – in beide finalepartijen trok zij echter aan het kortste eind.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse Serena Williams bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Shelby Rogers.

De ongeplaatste Jennifer Brady uit de Verenigde Staten won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de even­eens onge­plaatste Zwitserse Jil Teichmann in twee sets. Brady wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 25.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Alexa Guarachi en Desirae Krawczyk, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Marie Bouzková en Jil Teichmann.

Het als vierde geplaatste duo Hayley Carter en Luisa Stefani won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Marie Bouzková en Jil Teichmann in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Carter had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Braziliaanse Stefani ook een.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Lexington 2020
Lexington